Kropp bezeichnet:

 Kropp, Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 Amt Kropp, ehemaliges Amt im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein

Kropp ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Kropp (* 1963), deutscher Fußballspieler
 André Kropp (* 1984), deutscher Handballspieler
 Andrea Kropp (* 1993), US-amerikanische Schwimmerin
 Cordula Kropp (* 1966), deutsche Soziologin; Direktorin des Zentrums für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS)
 Diedrich Samuel Kropp (1824–1913), deutscher Bildhauer
 Dieter Kropp (* 1961), deutscher Mundharmonikaspieler, Sänger, Komponist und Autor
 Georg Kropp (1865–1943), deutscher Bankier
 Georg Kropp (Politiker) (1882–1953), deutscher Politiker (BVP)
 Göran Kropp (1966–2002), schwedischer Extrembergsteiger
 Helmut Kropp (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Jenny Kropp (* 1979), US-amerikanische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Johann Carl Wilhelm Kropp (1786–1867), deutscher Richter und Parlamentarier
 Jürgen Kropp (* 1955), deutscher Autor und Dramaturg
 Jürgen P. Kropp (* 1959), deutscher Klimawirkungsforscher
 Manfred Kropp (* 1947), deutscher Semitist
 Markus W. Kropp (* 1973), deutscher Pianist und Komponist
 Michael Kropp (* 1960), deutscher Bildhauer, siehe Kubach & Kropp
 Otto Kropp (1907–1937), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Patrick Kropp (* 1995), deutscher Synchronsprecher
 Sabine Kropp (* 1964), Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Freien Universität Berlin
 Werner Kropp (1899–1946), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Willi Kropp (1899–1961), deutscher Politiker (KPD/SED)

Siehe auch:
 Krop
 Cropp
 Crop
 Grob